Franz zu Erbach-Erbach ist der Name folgender Personen:

 Franz I. zu Erbach-Erbach (1754–1823), Graf, Kunstsammler, Antikensammler und Pionier der provinzialrömischen Archäologie in Deutschland, siehe Franz I. (Erbach-Erbach)
 Franz II. zu Erbach-Erbach (1925–2015), Graf, Inhaber des Kirchenpatronats, Protektor von St. Georg in Würzberg, Mitbegründer des Deutschen Elfenbeinmuseums und Schirmherr der Kammerkonzerte Erbach, siehe Franz zu Erbach-Erbach und von Wartenberg-Roth